Śmiłowice ist:

 der polnische Name von Smilovice u Třince in Tschechien
 der Name eines Dorfes in Polen, Wojewodschaft Opole, siehe Śmiłowice (Goszowice)
 der Name eines Dorfes in Polen, Wojewodschaft Kujawien-Pommern, siehe Śmiłowice (Choceń)
 der Name eines Dorfes in Polen, Wojewodschaft Kleinpolen, siehe Śmiłowice (Nowe Brzesko)